Al Thalimain est le nom traditionnel de deux étoiles :
 λ Aquilae ;
 ι Aquilae.

Voir aussi 

 Liste de noms traditionnels d'étoiles

Homonymie stellaire